Hélène de Roumanie peut désigner plusieurs personnalités liées à la famille royale de Roumanie :
 Hélène de Grèce (1896-1982), princesse de Grèce et de Danemark puis reine mère de Roumanie lors du second règne de Michel  de Roumanie ;
 Hélène Lupescu (1895-1977), titrée « princesse de Roumanie » après son mariage avec Carol II de Roumanie ;
 Hélène de Roumanie (1950), princesse de Roumanie.